Synchelidium är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1892. Synchelidium ingår i familjen Oedicerotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Synchelidium